Дми́трий Федо́тов:
 Федотов, Дмитрий Афанасьевич (1885—1938) — священник Русской православной церкви.
 Федотов, Дмитрий Дмитриевич (1908—1982) — советский психиатр.
 Федотов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1983) — российский волейболист, тренер.
 Федотов, Дмитрий Михайлович (1888—1972) — русский и советский биолог, декан физико-математического факультета, основатель музея зоологии и беспозвоночных Пермского университета.
 Федотов, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — российский конькобежец.